Сергей Владимирович Сас (; род. 7 августа 1957, с. Ермолаево (затоп.), Даурский район, Красноярский край, РСФСР, СССР) — украинский политический деятель, судья Конституционного суда Украины. Бывший народный депутат Украины. Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Образование 
В 1980 году окончил Львовский зооветеринарный институт по специальности ветеринар, а в 1996 году — Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».

Кандидат юридических наук. Диссертация «Законодательство о регламенте Верховной Рады Украины: проблемы теории и практики» (Институт законодательства Верховной Рады Украины, 2005).

Карьера 
С 1974 года по 1975 год — разнорабочий в Рейментаровском отделе Капитановского свеклосовхоза (Новомиргородский район Кировоградской области).

После окончания Львовского зооветеринарного института и службы в армии Сас переехал в Кировоградскую область, где с 1982 года работал старшим ветеринаром областной станции борьбы с болезнями животных. После работал в колхозах. В частности, с 1987 по 1996 год Сас являлся председателем коллективного сельскохозяйственного предприятия «Мрия» Новомиргородского района Кировоградской области.

Народный депутат Украины второго созыва, победил на округе № 231 с результатом 25,42 % в первом туре и 73,9 % во втором, был выдвинут Селянской партией Украины (СелПУ). Был уполномоченным членом фракции СПУ и СелПУ. Председатель подкомитета по вопросам экономической реформы в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики и управления народным хозяйством.

В следующем созыве Сас вновь попал в парламент по спискам СПУ-СелПУ, получив 24-й номер. На тот момент был членом президиума Высшего совета СелПУ. В эту каденцию Сергей Сас сделал один очень важный для собственной карьеры шаг, став в 1999 году членом фракции «Батькивщина».

После этого Сас стал народным депутатом ВР 4-го созыва, пройдя в парламент по спискам Блока Юлии Тимошенко под № 18. Представлял избирательный блок в ЦИК. Во время президентских выборов 2004 года был доверенным лицом кандидата Виктора Ющенко в ТИО № 102 Кировоградской области. После этого с февраля по сентябрь 2005 года занимал должность постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины. Стал Сас и депутатом 5-го созыва по той же схеме (17-ый номер) и 6-го (тоже 17-ый). Все три каденции был первым заместителем регламентного Комитета.

На парламентских выбора 2012 года для Саса некоторое время рассматривали вариант его выдвижения по мажоритарному округу в Кировоградской области. Однако, в результате, его все же взяли в список «Батькивщины» под номером 47. Был заместителем председателя фракции Всеукраинского объединения «Батькивщина» и членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

С 13 марта 2014 года является судьёй Конституционного суда Украины. Был назначен на эту должность по квоте Верховной рады Украины.

1 ноября 2018 года включён в санкционный список России.

Семья 
Украинец. Женат. Имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 Страница на сайте Конституционного суда Украины

Юристы Украины
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Выпускники Львовской государственной академии ветеринарной медицины
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены «Батькивщины»
Судьи Конституционного суда Украины